Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 6. и 7. јулa  на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, бранио је Анти Русканен из Естоније.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 такмичара из 16 земаља..

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских бацача копља 2016. године до почетка такмичења (8. јуна 2016), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 32 такмичара подељена су у две групе по 16. Квалификациона норма за финале износила је 81,50  м (КВ), коју су пребацила 7 такмичара, а осталих 5 се у финале квалификовало према постигнутом резултату (кв).
,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016.

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици на отвореном